Гомоляко Андрій Олексійович (* 1980) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гомоляко Ірина Володимирівна (* 1946) — українська лікар-патологоанатом, доктор медичних наук, професор, лавреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1994).
 Гомоляко Сергій Юрійович (* 1970) — російський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Росії.